Антони́ны:

 Династия Антонинов — римская императорская династия, правившая с 96 по 192 гг.
 Антонины (посёлок) — посёлок городского типа на Украине, в Красиловском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Антонин (значения)